Dota ou DOTA peut faire référence à :

Toponymes 
 Dota, canton du Costa Rica.

Divertissements

Jeux vidéo 
 Dota 2, jeu vidéo sorti en 2011.
 Defense of the Ancients, carte personnalisée pour le jeu vidéo de stratégie en temps réel Warcraft III: Reign of Chaos et son extension Warcraft III: The Frozen Throne.

Musique 
 Dota (Dota Kehr), auteure-compositrice allemande ;
 Vi sitter i Ventrilo och spelar DotA, chanson remixée par Basshunter.

Société 
 Doscientos Ocho Transporte Automotor (DOTA), société argentine spécialisée dans le transport en commun.

Chimie 
 DOTA, agent complexant.